Molekulska formula -{C11H16N2O}- se može odnositi na:

 A-84,543
 para-Metoksifenilpiperazin
 Pozaniklin